Kyme steht für:

 Kyme (Adelsgeschlecht), englisches Adelsgeschlecht

Kyme (griechisch Κύμη) steht für folgende geographischen Objekte:
 Kyme (Aiolis), antike Stadt in Aiolis, Kleinasien
 Kyme, griechischer Name von Cumae, antike Stadt in Kampanien, Italien
 Kyme, antike Stadt auf Euböa, Griechenland, siehe Kymi (Griechenland)

Kyme ist der Familienname folgender Personen:
 Nicholas Kyme (* 1981), bermudischer Squashspieler

 Simon of Kyme († 1220), englischer Adliger